Resultados do World Rally Championship de 1975

Pontos

Provas

Campeonato Mundial de Rali